Gento – syn władcy Wandalów Genzeryka
 Francisco Gento – hiszpański piłkarz